Цеге́льна ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Цегельна вулиця — вулиця в місті Запоріжжі.
 Цегельна вулиця — вулиця в місті Києві.
 Цегельна вулиця — вулиця в місті Луцьку.
 Цегельна вулиця — вулиця в місті Сімферополі.
 Цегельна вулиця — вулиця в місті Хмельницькому.

 Цегельна вулиця — зникла вулиця Києва, в місцевості Китаїв.

Вулиці